Úlster es una de las provincias históricas de la isla de Irlanda.

Ulster también puede referirse a:
 el condado de Ulster, en el estado estadounidense de Nueva York; 
 Ulster (Nueva York), pueblo en el estado estadounidense de Nueva York; 
 el municipio de Ulster (condado de Floyd, Iowa), en Estados Unidos; 
 el municipio de Ulster (condado de Bradford, Pensilvania), en Estados Unidos; 
 Ulster Rugby, club profesional de rugby de la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte;
 el Nacionalismo del Úlster; o
 el Ciclo del Úlster, conjunto de escritos en prosa y verso de la mitología irlandesa.